

Cinema 
Freeze Frame – film del 2004 diretto da John Simpson

Informatica 
Freeze Frame – effetto di Adobe After Effects

Musica 
Freeze Frame – album dei Godley & Creme del 1979
Freeze Frame – album dei The J. Geils Band del 1981
Freeze Frame – singolo Dead by April del 2013

Televisione
Neve istantanea (Freeze Frame) – cortometraggio del 1979 diretto da Chuck Jones